São Jorge (em inglês: Saint George) é uma paróquia de Granada. Sua capital é a cidade com o mesmo nome.

A ilha Glover faz parte da paróquia de São Jorge.

Subdivisões de Granada (país)